Отслеживание контактов в здравоохранении — выявление всех людей, вступавших в контакт с предполагаемым носителем инфекции, установка их статуса и дальнейший мониторинг их собственных контактов. Выявление контактов, тестирование контактировавших на наличие инфекции, лечение инфицированных и дальнейшее отслеживание их контактов позволяет снизить число заболевших в популяции. Эта методика используется при работе с вакциноуправляемыми инфекциями, такими как туберкулёз, корь, ЗППП (включая ВИЧ), инфекциями, передающимися через кровь, серьёзными бактериальными инфекциями, а также вирусами новых типов (например, SARS-CoV и SARS-CoV-2).

Цели отслеживания контактов:
 Прервать цепь передачи инфекции и снизить число заболевших;
 оповестить контактировавших о возможном заболевании и проинформировать о профилактике или лечении;
 провести диагностику и лечение уже заболевших;
 предотвратить возможное повторное заболевание первоначально инфицированного;
 получить информацию о эпидемиологическом характере инфекции в конкретной популяции.

Отслеживание контактов является основным методом контроля инфекционных заболеваний в общественном здравоохранении. Победить оспу удалось не только благодаря массовой иммунизации, но и благодаря всестороннему отслеживанию контактов выявлению и изоляции носителей, иммунизации их окружения и всех контактировавших.

В случае инфекций с неизвестной степенью заразности отслеживание контактов иногда проводится с целью выявить эту характеристику. Однако данный метод не всегда является наиболее эффективным при работе с инфекциями. В областях с высоким показателем распространения диспансеризация и адресное тестирование могут быть более экономически целесообразными.

Оповещение партнёра является подвидом отслеживания контактов, направленным конкретно на информирование половых партнёров инфицированного и заботе об их здоровье.

Этапы отслеживания контактов 
Отслеживание контактов проводится в несколько этапов:
 Устанавливается факт носительства человеком определённой заразной инфекции (т. н. «нулевой пациент» или «первый случай»). О факте заражения оповещают медицинское учреждение первого уровня.
 Нулевого пациента опрашивают о его передвижениях, контактах, половых партнёрах.
 В зависимости от заболевания и контекста инфекции проводят опрос членов семьи нулевого пациента, медперсонала и всех контактировавших с ним людей.
 Когда составлен список контактировавших с нулевым пациентом, медицинские работники связываются со всеми, включёнными в него, чтобы дать консультации по профилактике лечению.
 Контактам может потребоваться карантин (например, домашняя изоляция) или временное исключение из коллектива (например, ученика из школы), если того требует контроль за распространением инфекции.
 Если определить контактировавших в индивидуальном порядке невозможно, например, это были посетители общественного мероприятия, для информирования используются СМИ.

Существует практика отслеживания контактов такого формата, когда пациент-носитель инфекции сам передаёт другим потенциально заражённым необходимые сведения, лекарства и направления к врачу. Однако, исследования доказывают, что прямое вмешательство системы государственного здравоохранения оказывается более эффективным.

Степень близости контактов 
Типы контактов, которые имеют значение для общественного здравоохранения, меняются в зависимости от типа заболеваний и способа его передачи. В случаях с ЗППП проверяются половые партнёры нулевого пациента, а также рождённые от него дети. Для инфекций, передающихся через кровь, проверяют людей, получивших донорскую кровь, использовавших одну иглу, и всех, кто мог контактировать с кровью нулевого пациента. В случае с туберкулёзом лёгких проверяют живущих в одном домовладении и всех, кто проводил длительное время в одном помещении с носителем.

Применение при вспышках и новых заболеваниях 
Хотя отслеживание контактов обычно применяется при эпидемиях, этот метод критически важен при исследовании новых заболеваний или необычных вспышках. Например, в случае с SARS отслеживание контактов может использоваться, чтобы определить связь между подтверждёнными и неподтверждёнными случаями заболевания и оценить вероятность вторичного способа передачи инфекции (через объекты)
.

Отслеживание контактов также применялось при работе с авиапассажирами во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году. Однако, в подобных ситуациях сбор информации затрудняется хаотичным порядком взаимодействия участников. Разработка методики и протоколов продолжается до сих пор.

10 апреля 2020 года компании Apple и Google объявили о разработке приложения по отслеживанию коронавируса нового типа. Оно будет работать на Android и IOS, передавая данные по Bluetooth Smart. Приложение будет оповещать людей в случае контакта с носителем вируса SARS-CoV-2. Для сохранения конфиденциальности и неприкосновенности личных данных будут применяться различные протоколы, такие как Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-PPT), Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), Privacy Sensitive Protocols And Mechanisms for Mobile Contact Tracing (PACT) и другие.

Этический и юридический аспекты

Приватность и обязанность предупреждать 
Отслеживание контактов осложняют вопросы приватности и конфиденциальности. Медицинские работники часто сталкиваются с законодательными ограничениями, хотя они должны предотвратить передачу заразного заболевания в общую популяцию и предупредить о риске инфицирования конкретных людей. В то же время, любой носитель инфекции имеет право на сохранение врачебной тайны. В общественном здравоохранении обычно разглашается только минимальное количество информации, которое необходимо для выявления и отслеживания контактов. Например, контактировавшим сообщают только то, что они сталкивались с носителем инфекции, но не называют конкретного человека.

Конфиденциальность и риск стигматизации 
Некоторые социальные активисты и работники медицинской сферы выражают обеспокоенность тем, что зная о практике отслеживания контактов, заболевшие не обращаются за помощью в медицинские учреждения из-за страха разглашения этой информации. Утратив конфиденциальность, они могут подвергаться общественной стигматизации, дискриминации или насилию. Эта проблема особенно актуальна для ВИЧ-больных. Представители министерства здравоохранения подтверждают, что благие цели отслеживания контактов должны находиться в балансе с интересами и доверием заражённых людей и учитывать их интересы, принимая в расчёт индивидуальные особенности и ситуации.

Литература

Примечания 

Здравоохранение
Общественное здравоохранение
Медицинская этика